Fillus är ett släkte av insekter. 

Fillus ingår i familjen fjärilsländor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilsländor
Fillus